Luftslottet som sprängdes (dt. „Das Luftschloss, das gesprengt wurde“) steht für:

 Vergebung (Roman), Kriminalroman des Schweden Stieg Larsson aus dem Jahr 2007
 Vergebung (Film), Spielfilm von Daniel Alfredson, der auf Larssons Roman beruht